Caspar Christopher Brockenhuus er navnet på flere personer:

 Caspar Christopher Brockenhuus (1649-1713) (1649-1713) – dansk generalmajor og godsejer
 Caspar Christopher Brockenhuus (1722-1762) (1722-1762) – dansk oberst, kammerherre og godsejer